Bítov est un toponyme qui peut désigner :

Bítov, une commune du district de Nový Jičín, dans la région de Moravie-Silésie ;
 Bítov, une commune du district de Znojmo, dans la région de Moravie-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie